Караша́ — село (аул) в Лакском районе Дагестана. Административный центр сельского поселения «Сельсовет «Карашинский»».

География 
Село расположено в 7 км к северо-востоку от районного центра — села Кумух.

Население

Примечания 

Населённые пункты Лакского района